Lanza se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benedetto Lanza
 Domenico Lanza